Apple (« pomme » en anglais) peut faire référence à :

Société 
 Apple Corps, une entreprise fondée par les Beatles en 1914 ;
 Apple Records, le label discographique des Beatles, sous-division d’Apple Corps ;
 Apple, une société d'informatique américaine fondée en 1976 sous le nom d’Apple Computer ;
 Apple I, ancêtre de l'ordinateur personnel, le premier commercialisé par Apple ;
 Apple II, un ordinateur personnel conçu par Steve Wozniak et commercialisé par Apple ;
 Apple III, un ordinateur destiné aux professionnels successeur du précédent ;
 Apple Lisa, le premier ordinateur personnel équipé d'une souris ;
Apple One, offre qui regroupe tous les services Apple ; 
 , peut faire référence à divers appareils, logiciels ou services ;
 Apple Store, boutique dédiée où sont commercialisés les produits Apple.

Toponymie 

 Big Apple, surnom donné à la ville de New York ;
 Apple Valley, ville de Californie aux États-Unis ;
 Apple Valley, ville du Minnesota aux États-Unis.

Patronyme 

 Monique Apple, elle-même peintre et écrivaine, épouse de l'écrivain Pierre Bettencourt ;
 Fiona Apple, une chanteuse engagée aux États-Unis ;
 Zach Apple, un nageur américain.

Art 
 Eve's Apple, une sculpture d’ à l’Odette Sculpture Park de Windsor au Canada.

Musique 

 The Golden Apple, une comédie musicale américaine ;
 Adam's Apple, un album jazz du saxophoniste Wayne Shorter ;
 Apple Horn, un modèle de guitare électrique développé pour Mattias Eklundh ;
 Apple Shampoo, single du groupe pop-punk américain Blink-182 ;
 Apple ~Ao Ringo~, le troisième single de la Japonaise Sifow ;
 Apple ~Aka Ringo~, le quatrième single de la Japonaise Sifow ;
 Rotten Apple, le deuxième album rap du rappeur américain Lloyd Banks ;
 The Apple and the Tooth, le cinquième album du britannique Bibio.
 Stealing Apples, standard de jazz-swing de Fletcher Henderson.

Télévision 

 Big Apple, une série américaine diffusée la première fois par CBS.

Jeux vidéo 

 Apple, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.

Autre 
 Pink Fir Apple, une variété britannique de pomme de terre ;
 Apple-Minis, une marque disparue de céréales de petit-déjeuner de Nestlé ;
 Apple Daily, un quotidien hongkongais.

Voir aussi 
 Apples, commune suisse du canton de Vaud ;
 Gare d'Apples, une gare sur le Chemin de fer Bière-Apples-Morges en Suisse.